Hainberg ist der Name von Gemeinden und Ortsteilen:
 Hainberg (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hainberg (Steinkirchen), Ortsteil von Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Hainberg (Gemeinde Hürm), Katastralgemeinde von Hürm, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hainberg (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hainberg (Gemeinde Pregarten), Ort der Gemeinde Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hainberg (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft von Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hainberg (Gemeinde Weißenkirchen), Ort der Gemeinde Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Hainberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:

in Deutschland (sortiert nach Höhe):
 Hainberg (Thüringen) (583 m), im Thüringer Wald bei Henfstädt, Landkreis Hildburghausen, Thüringen; mit Burgruine Osterburg (Henfstädt) (415 m)
Hainberg (Thüringen) (583 m), im Thüringer Schiefergebirge, zwischen Bad Blankenburg und Saalfeld, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Hainberg (Pegnitz) (565 m), zwei Kilometer östlich von Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hainberg (Ebersbach) (früher Haineberg/Großer Haineberg; 399,8 m), in Ebersbach/Sa. (Ebersbach-Neugersdorf), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hainberg (Göttinger Wald, Eddigehausen) (356,3 m), im Göttinger Wald bei Eddigehausen (Bovenden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Hainberg (Vorberge) (353 m), im Höhenzug Vorberge bei Sibbesse, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Hainberg (Innersauerländer Senken) (339,4 m), in Innersauerländer Senken bei Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hainberg (Göttinger Wald) (314,7 m), im Göttinger Wald, bei Herberhausen, kreisfreies Göttingen, Niedersachsen
 Hainberg (Höhenzug) (oder Hainberge; früher Heinberg; 299 m), Höhenzug in Landkreisen Goslar, Hildesheim, Wolfenbüttel; Niedersachsen

in Tschechien:
 Hainberg bei Asch, deutscher Name des Háj u Aše (757,2 m), bei Aš (Asch), Region Karlovarský

Hainberg ist der Name von Schutzgebieten:
 Landschaftsschutzgebiet Hainberg, auf dem Hainberg (Höhenzug) bei Bockenem, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Naturschutzgebiet Hainberg (Meschede), auf dem Hainberg bei Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Hainberg, zwischen Oberasbach und Stein, Landkreis Fürth, Bayern

Siehe auch:
 Heinberg
 Hainburg (Begriffsklärung)